SVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sambava (Madagascar)
 Silicon Valley Bank - banca commerciale 
 Surinaamse Voetbal Bond - federazione calcistica di Suriname
 SVB Beker